Глобальний індекс фінансових центрів (Global Financial Centres Index, GFCI) — рейтинг конкурентоспроможності фінансових центрів. Рейтинг показує оцінку близько 29000 фінансових центрів на основі понад 100 показників від таких організацій, як Світовий банк, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Economist Intelligence Unit. Перший індекс опублікований у березні 2007 року.

Рейтинг 
За даними, що опубліковані 26 березня 2020 року найголовнішими фінансовими центрами світу були:

Примітки 

Списки міст
Фінансові ринки
Рейтинги